Breitenfeld (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Breitenfeld an der Rittschein, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken

Zie ook 
Breitenfelde, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Slag bij Breitenfeld (1631)